Pelion bezeichnet:

 den Gebirgszug Pilio in Griechenland, eine Heimat der mythologischen Kentauren
 den Asteroiden (49036) Pelion
 Pelion (Unternehmen), polnisches Pharmaunternehmen